De Via Ferrata de Rifugio Amianthe is een via ferrata in Italië.

Het vormt een klein stuk van de route 4 (tussen 2925 en 2950 meter) die van Glassier d'Ollomont naar Rifugio Amianthe loopt. Dit is het lastigste deel van de route 4. Er loopt een staalkabel en een ketting van boven naar beneden, waarmee iedereen naar boven of naar beneden kan. Via een gewoon pad is het niet mogelijk boven te komen, want de rotswand is te steil. Verder is het niet echt gevaarlijk, want er is geen afgrond in de buurt.

Ollomont